

Patronymes 
Nabokov (masculin ; ) ou Nabokova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Ievgueni Nabokov (1975-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Ivan Alexandrovitch Nabokov (1787-1852), général russe au cours des Guerres napoléoniennes ;
 Dimitri Nikolaïevitch Nabokov (1826-1904), homme politique russe, ministre de la Justice de 1878 à 1885, grand-père de l'écrivain Vladimir Nabokov ;
 Dmitri Nabokov (1934-2012), chanteur d'opéra et traducteur, fils de l'écrivain Vladimir Nabokov ;
 Dmitri Nabokov (1977-2019), joueur de hockey sur glace russe ;
 Nicolas Nabokov (1903-1978), compositeur et écrivain d'origine russe ;
 Vladimir Dmitrievitch Nabokov (1870-1922), homme politique russe, père de l'écrivain Vladimir Nabokov ;
 Vladimir Vladimirovitch Nabokov (1899-1977), écrivain américain d'origine russe.

Jeu d'échecs 
 Le « thème Nabokov » est un thème de la composition d'échecs. Il doit son nom à l'écrivain Vladimir Nabokov, également problémiste passionné.

Patronyme russe